Murschetz ist der Familienname folgender Personen;

 Annette Murschetz (* 1967), deutsch-österreichische Bühnenbildnerin und Illustratorin
 Luis Murschetz (* 1936), Karikaturist und Kinderbuchautor